The Great American Bash – evento in pay-per-view di wrestling organizzato dalla World Championship Wrestling
 The Great American Bash – evento di wrestling prodotto dalla World Wrestling Entertainment